Muttone ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Muttone († 1623), italienischer Architekt
 Philipp Muttone (1699–1775), Baumeister